Эрик Густав Фердинанд Хеллерс (; , ) — шведский шахматист, гроссмейстер (1988).

Первых успехов добился в международных соревнованиях среди юношей: чемпионат Европы (1984/1985) — 1-е; чемпионат мира (1986) — 3-е места. В составе команды Швеции участник двух Олимпиад 1988 (8 очков из 11 на 4-й доске) и 1990 (7½ из 11 на 2-й доске). 

Лучшие результаты в других международных соревнованиях: Экло (1985) — 2-е; Амстердам (1985) и Будапешт (1988) — 1-е; Гёусдал (1987, зональный турнир ФИДЕ) — 2—4-е; Мальмё (1987/1988) — 3—4-е; Западный Берлин (1988) — 1—11-е; Нествед (1988) — 1—2-е места.

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Личная карточка Фердинанда Хеллерса на сайте 365chess.com
 Личная карточка Фердинанда Хеллерса на сайте OlimpBase.org

Шахматисты Швеции
Участники шахматных олимпиад